Desa Kalijoso kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalijoso (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 110,14), Jawa Tengah, 
 Desa Kalijoso (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 110,22), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar